Virolainen (ou Virolaïnen) est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Anne-Mari Virolainen (née en 1965), femme politique finlandaise
Daria Virolaïnen (née en 1989), biathlète russe
Johannes Virolainen (1914-2000), homme d'État finlandais
Petri Virolainen (né en 1974), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1981), skieur cross-country russe

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois